Голден гала 2019. одржан је 6. јуна 2019. на Стадиону Олимпико у Риму (Италија). Ово је четврти од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2019.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 21:25.

Ветар +0.7 м/с

Доха | Стокхолм | Рим | Рабат | Лозана | Париз | Брисел

800 м 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 20:23.

Доха | Рим | Рабат | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

5.000 м 

Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 20:45.

Шангај | Рим | Осло | Лозана | Цирих

110 м препоне 
Шангај | Рим | Рабат | Јуџин | Лозана | Париз | Брисел

Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 21:35.

Скок увис 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 20:15.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Цирих

1 Повукао се са такмичења

Троскок 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 20:30.

Рим | Монако | Лондон | Париз | Брисел

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 18:30.

Доха | Рим | Јуџин | Париз | Брисел

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 20:25.

Ветар +0,6 м/с

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Брисел

400 м 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 21:05.

Шангај | Рим | Рабат | Лозана | Лондон | Париз | Цирих

1.500 м 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 21:15.

Шангај | Рим | Рабат | Монако | Лондон | Бирмингем | Цирих

400 м препоне 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 20:13.

Доха | Рим | Осло | Лозана | Монако | Лондон | Цирих

Скок мотком 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 19:00.

Шангај | Рим | Рабат | Лондон | Бирмингем | Париз | Брисел

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 18:35.

Доха | Рим | Лондон | Бирмингем | Брисел

Бацање копља 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 17:05.

Шангај | Рим | Лозана | Лондон | Цирих

Остале дисциплине

Мушкарци

3.000 м препреке 
Такмичење је одржано 6. јуна 2019. године у 21:45.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 4. митинга

Голден гала
ИААФ Дијамантска лига 2019.